Фре́дерик Хи́ллесборг Сёренсен (; 14 апреля 1992, Копенгаген) — датский футболист, центральный защитник. Провел 1 матч за сборную Дании.

Карьера

Клубная 
Фредерик Сёренсен присоединился к «Люнгбю» в 2007 году, подписав контракт до 2013 года.

27 августа 2010 года, на правах аренды перешёл в «Ювентус». Сперва он попал в примаверу туринцев, но вскоре, после травм Леандро Ринаудо и Зденека Грыгеры, которые выбыли на длительный срок, Фредерик был переведён в основную команду. Сёренсен впервые был вызван в основу на матч против «Болоньи», но в итоговую заявку не попал. Зато уже в следующем матче он был среди запасных в игре против «Милана». В следующем матче чемпионата Италии против «Чезены», состоявшемся 7 ноября, Сёренсен дебютировал за первую команду, составив вместе с Леонардо Бонуччи центральную пару защитников. На следующий матч против «Ромы» Фредерик заменил в основе Марко Мотту. Сначала датчанин играл на позиции центрального защитника, но позднее он стал наигрываться в качестве правого защитника. 13 февраля 2012 года датский футболист в матче против «Интера» стал автором голевой передачи на Алессандро Матри; в итоге этот гол оказался единственным во всей встрече Своей игрой Сёренсен заслужил доверие тренера, который продолжал выпускать футболиста в основе, даже при возвращении конкурентов Фредерика за место на поле. Всего же в сезоне 2010/11 Сёренсен поучаствовал в 17 матчах чемпионата Италии.

«Ювентус» по арендному договору имел первоочередное право выкупа на Сёренсена, чем и воспользовался по окончании сезона.

В январе 2012 года было объявлено о переходе Сёренсена в «Болонью». 17 января датский защитник провёл свою первую тренировку в стане своей новой команды. Он дебютировал за клуб 1 апреля во встрече против «Палермо», где забил гол на 50-й минуте, однако красно-синие не смогли удержать победу и проиграли 1:3.

11 июля 2015 года перешёл в «Кёльн». Контракт подписан сроком на 4 года.

В сборной 
Сёренсен дебютировал за юношескую сборную Дании (до 17 лет) в 2008 году. Всего он сыграл за эту команду 4 матча (по два против Португалии и Греции). Также он сыграл 1 товарищеский матч за юношескую сборную Дании (до 18 лет) против сборной Баварии. С 2011 года защитник участвует в играх молодёжной сборной.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Дании
Игроки сборной Дании по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Ювентус»
Игроки ФК «Болонья»
Игроки ФК «Эллас Верона»
Игроки ФК «Кёльн»
Игроки ФК «Пескара»